Carriza puede referirse a:
 el nombre común de la planta Juncus conglomeratus
 el nombre común de la planta Phragmites australis.
 el nombre común de la planta tu a nai '''''Typha jk habit eb I am I right in latifol a jar is a another man's.